Kulesze peut désigner en Pologne :

 Kulesze, village de la voïvodie de Podlachie
 Kulesze, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie